Márton Gábor (1924–2010) tanár, költő
 Márton Gábor (1955) válogatott kosárlabdázó
 Márton Gábor (1966) válogatott labdarúgó
 Márton Gábor (1986) énekes, dalszövegíró